Simart peut se référer à :

Patronyme
 Georges Simart (1846-1921), mathématicien et capitaine de frégate
 Hélène Simart (1918-1984), écrivaine française, auteure de roman d'amour et de roman policier
 Nicolas Simart, un imprimeur parisien du 
 Pierre-Charles Simart (1806-1857), un sculpteur français
 Thomas Simart (1987-), un céiste français

Toponyme
 La rue Simart, une voie du  de Paris

Homonymie de patronyme